Okręty US Navy o nazwie USS "Joseph Hewes":
 Pierwszy "Joseph Hewes" (AP-50) był transportowcem, który wszedł do służby w maju 1942 i został zatopiony przez niemiecki okręt podwodny U-173 w listopadzie 1942.
 Drugi "Joseph Hewes" (FF-1078) był fregatą rakietową typu Knox, który był w służbie w latach 1971-1994. Następnie przekazany Tajwanowi, gdzie służył jako "Lan Yang" (FF-935).
Joseph Hewes